Пілігрим — (дослівно з англійської Pilgrim або The Pilgrim) — паломник, тобто той, хто зобов'язується здійснити релігійну подорож або паломництво.
«Пілігрим» (англ. The Pilgrim) — німий фільм Чарлі Чапліна 1923 року;
 «Пілігрим» (англ. Pilgrim)- фільм 2000 року з головною роллю Рея Ліотта;
 «Пілігрим» — назва епізоду серіалу «Закон і порядок»;
 Pilgrim Pictures — дві кінокомпанії XX століття;
 Пілігрими — вигадана етнічна група у фільмі Wing Commander.

Див. також 
 Батьки-пілігрими — англійські поселенці (колоністи), які прибули для створення Плімутської колонії в Північній Америці.
 Пол Пілгрім — американський легкоатлет, чемпіон літніх Олімпійських ігор 1904.